Spirit of Adventure steht für:
 Spirit of Adventure (Computerspiel), Computer-Rollenspiel aus dem Jahr 1991
 Spirit of Adventure (Schiff), Kreuzfahrtschiff der Reederei Saga Cruises
 Spirit of Adventure, ehemaliger Name (2006–2012) der Berlin (Schiff, 1980)